

Histoire 
 Homo novus est une expression latine désignant, dans l'Antiquité romaine, un citoyen dont aucun aïeul n'a occupé quelque charge publique que ce soit et qui occupe pour la première fois une telle charge.

Politique 
 L'homme nouveau, un concept pseudo-anthropologique, développé au  repris notamment par des régimes totalitaires du  : stalinisme, fascisme et nazisme.

Religion 
 Homme nouveau ou Nouvel Adam est un titre christologique catholique de Jésus de Nazareth.
 L’Homme nouveau est une revue chrétienne de France.